De Beker van Gambia is het nationale voetbalbekertoernooi van Gambia en werd opgericht in 1952 in de toenmalige Britse kolonie Gambia. Het toernooi wordt thans georganiseerd door de Gambia Football Association. Zoals de meeste bekercompetities wordt met het knock-outsysteem gespeeld.

Finales

Prestaties per club 

Gambia
Voetbal in Gambia